Las siglas MBC pueden referirse a:

 Middle East Broadcasting Center, compañía de radiodifusión de Oriente Medio y principal canal pan-árabe del mundo.
 Munhwa Broadcasting Corporation, grupo de radio y televisión pública de Corea del Sur.
 Manila Broadcasting Company, en Filipinas
 Mauritius Broadcasting Corporation, grupo de radiodifusión de la República de Mauricio.

También pueden referirse a:

 MBC Dinamo Moscú, sección de baloncesto del Dínamo de Moscú.
 Montgomery Botanical Center, centro botánico de Florida (Estados Unidos).
 Monster Buster Club, una serie franco-canadiense de dibujos animados.
 Miller Brewing Company, una fábrica de cervezas.